Froereisen est un patronyme qui peut désigner plusieurs personnalités alsaciennes :
 Isaac Froereisen (1590-1632), théologien
 Jean Léonard I Froereisen (1629-1690)
 Jean Léonard II Froereisen (1661-1723)
 Jean Léonard III Froereisen (1694-1761), théologien protestant